Francesco De Rinaldis – hockeista su pista italiano
 Maurizio De Rinaldis – aviatore italiano
 Paolo De Rinaldis – allenatore di hockey su pista ed ex hockeista su pista italiano